Бхола — многозначный термин.

 Бхола — город в Бангладеш.
 Бхола — округ на юге Бангладеш.
 Бхола — самый крупный остров Бангладеш.
 Бхола — тропический циклон поразивший территории Восточного Пакистана и Западной Бенгалии в 1970 году.